Baggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Baggtjärnen, Värmland, sjö i Storfors kommun,  (29,1 ha)
Baggtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn